Влакк:

Персоналии 
 Влакк, Адриан (1600—1667) — нидерландский математик, составитель таблиц логарфмов.
 Влакк, Румер (1637—1703) — известный нидерландский капитан XVII века.

Прочее 
 Влакк — кратер на Луне.